«Фольгоре/Фальчано» — сан-маринский футбольный клуб представляющий посёлок Фальчано. Выступает в чемпионате Сан-Марино, в группе Б. Клуб основан в 1972 году, как и все сан-маринские клубы, не имеет собственного стадиона. «Фольгоре/Фальчано» является четырёхкратным чемпионом Сан-Марино.

Достижения 
 Чемпион Сан-Марино (4): 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2014/15.
 Обладатель Кубка Сан-Марино (1): 2015.
 Обладатель Суперкубка Сан-Марино (3): 1997, 2000, 2015.

Выступления в еврокубках

Известные игроки 

  Федерико Гасперони

Ссылки 
 Состав команды

Футбольные клубы Сан-Марино